

Patronyme 

 Ada Feinberg-Sereni ( ; º  1930), femme politique israélienne ;
 Anat Feinberg ( ; º  1951), écrivain israélien ;
 Avshalom Feinberg ( ; 1889  1917), cofondateur du réseau Nili ;
 David Feinberg, psychologue ;
 Dorothea Feinberg (ou : Dorothée-Hermina Feinberg), une actrice allemande-française, d'origine russe ;
 Donald Feinberg, un acteur américain ;
 Gerald Feinberg (1933  1992), physicien américain ;
 Joel Feinberg (1926  2004), philosophe américain ;
 Louis Feinberg, le nom d'état civil de Larry Fine (1902  1975), acteur et scénariste américain, l'un des trois Stooges 
 Samouïl Feinberg, compositeur et pianiste russe ;
 Samuel Feinberg, le nom d'état civil de Sammy Fain (19021989), compositeur et acteur américain ;
 Solomon Feinberg (18211893), philanthrope russe ;
 William Feinberg (19521997), un chercheur de accident vasculaire cérébral américain.

Fainberg 
 Victor Fainberg (1931-2023), un dissident du régime soviétique qui a été interné 5 ans en hôpital psychiatrique ;
 Yves Fajnberg.

Voir aussi

Corps célestes 
 15569 Feinberg, astéroïde.

Noms associés 
 Fineberg ;
 Fein (), Feiner ;
 Feinmann (Feinman, Feynman),  (Faynshteyn, , Finestone) ;
 , .

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif